Schindleria bezeichnet

 Schindleria (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Kermesbeerengewächse (Phytolaccaceae)
 Schindleria (Fischgattung), eine Fischgattung aus der Familie der Grundeln (Gobiidae)